Василий Николаевич Берещанский (1896 — 6 ноября 1977) — активный участник установления Советской власти на Украине, участник Гражданской войны, член подпольного ревкома, а в 1924—1925 годах председатель Алчевского райисполкома, член ВУЦИК. Почётный гражданин города Алчевска.

Биография 
Родился в 1896 году в селе Васильевка Славяносербского уезда Екатеринославской губернии Российской империи.

Из многодетной семьи рабочего, младший из четырёх братьев Берещанских — Ивана, Анания и Павла, принявших участие в революционном движении.

Окончив 4-классную заводскую школу с 13 лет работал на заводе общаства ДЮМО, вначале мальчиком при контре, затем токарем.

Принял активное участие в революционном движении, в 1915 году за участие в стачке был уволен, вынужден был уехать в Екатеринослав где стал работать на заводе Гантке, после Февральской революции 1917 года был избран цехуполномоченным профсоюза. В 1918 году вернулся в Алчевск, член подпольного ревкома, активный участник Антигетманского восстания.

1.02.1919 вступил в РКП(б), работал казначеем в Алчевском ревкоме, начальником милиции. Затем воевал в составе РККА на Южном фронте Гражданской войны (102 полк 12-ой стрелковой дивизии), был ранен. В начале 1920 года попал в плен, через 17 дней сбежал. Затем долго болел тифом, после выздоровления учился в Харькове на музыкальных курсах. В 1921 демобилизован.

После Гражданской войны на партийной и хозяйственной работе: в 1924-25 году — председатель Алчевского райисполкома, в 1927 году — председатель Лозово-Павловского райисполкома, в 1928 году — секретарь Луганского окрисполкома, до 1930 пред. Ровенецкого РИК. Избирался членом ВУЦИК. После 1933 года работал в системе Наркомата по заготовкам сельхозпродуктов / Министерства хлебопродуктов СССР.

Участник Великой Отечественной войны, призван в ряды РККА в июле 1941 года, ответственный секретарь парткома 37 зенитной дивизии РГК 13-ой Армии 1-го Украинского фронта, майор, воевал на Юго-Западном и Воронежском фронтах, участвовал в освобождении Киева, был ранен и контужен, войну окончил в Праге.

В 1946 году вернулся в родной город, работал на различных ответственных постах.

С 1959 года на пенсии, вёл активную общественную деятельность.

Умер в 1977 году.

Награды 
 Красного Знамени, 
 Отечественной войны II степени (1945),
 Красной Звезды (1944), 
 «Знак Почёта», 
  медаль «За победу над Германией»,
  медаль «За трудовую доблесть», 
  медаль «За доблестный труд», 
  медаль «25 лет победы в Великой Отечественной войне», 
 медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР».

Литература 
 В. Н. Берещанский: некролог // Огни коммунизма, 10 октября 1977. — стр. 4.
 Ильченко Б. — На службу революции // Огни коммунизма, 20 августа 1967. — стр. 3.
 Паламарчук И. — Батальонный комиссар // Огни коммунизма, 7 сентября 1972. — стр. 3.

Источники 
  Берещанский Василий Николаевич (1896—1977) // Администрация города Алчевска
 Берещанский Василий Николаевич (1896—1977) // Центральная библиотека города Алчевска
  Берещанский Василий Николаевич 1896 г.р. // ОБД «Подвиг народа»
 Руководители Алчевска

Токари
Участники Гражданской войны в России (красные)
Председатели Луганского окрисполкома
Члены ВУЦИК
Члены КПСС
Политработники Великой Отечественной войны
Председатели районных исполкомов УССР
Почётные граждане Алчевска